Абакан — місто у республіці Хакасія Російської Федерації
 Абакан — річка в Росії, ліва притока Єнісею
 Абакан — бурятський князь
 Абакан — пісня Олега Мітяєва
 АН-94 «Абакан» — російський автомат, розроблений Г.Ніконовим
 «Абакан» — аеропорт в Хакасії, Росія
 «Абакан» — графічна комп'ютерна програма

Дивись також:
 Абаканський степ
 Абаканський хребет
 Абаканське залізорудне родовище